

Persone 
César Ritz – imprenditore svizzero
Monika Ritz –  schermitrice tedesca
Walther Ritz – scienziato svizzero

Altro 
 Principio di combinazione di Ritz – principio fisico formulato da Walther Ritz
 Ritz – cracker salato prodotto dalla Nabisco dal 1934
 Ritz – catena alberghiera appartenente alla The Ritz-Carlton Hotel Company
 Hotel Ritz (Londra)
 Hôtel Ritz (Parigi)

Pagine correlate 
 The Ritz